Роттельсайм () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Агно-Висамбур, кантон Брюмат.

Площадь коммуны — 2,39 км², население — 322 человека (2006) с тенденцией к стабилизации: 324 человека (2013), плотность населения — 135,6 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 326 человек, в 2012 году — 325 человек, а в 2013-м — 324 человека.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 217 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 170 были экономически активными, 47 — неактивными (показатель активности 78,3 %, в 1999 году — 78,9 %). Из 170 активных трудоспособных жителей работали 164 человека (90 мужчин и 74 женщины), 6 числились безработными (трое мужчин и три женщины). Среди 47 трудоспособных неактивных граждан 23 были учениками либо студентами, 16 — пенсионерами, а ещё 8 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки